Mandela peut désigner :
 Nelson Mandela (1918-2013), homme politique sud-africain, qui a donné son nom à :
 la fondation Nelson-Mandela, organisation non gouvernementale créée en 1999,
 la métropole Nelson Mandela, municipalité métropolitaine d'Afrique du Sud,
 l'université métropolitaine Nelson Mandela, à Port Elizabeth, en Afrique du Sud,
 le Nelson Mandela Bay Stadium, stade situé à Port Elizabeth, en Afrique du Sud,
 Mandela, film documentaire de américano-sud-africain d'Angus Gibson et Jo Menell, sorti en 1996,
 Mandela : Un long chemin vers la liberté, film biographique britannico-sud-africain de Justin Chadwick, sorti en 2013,
 les ponts Nelson-Mandela, ponts jumeaux français, sur la Seine,
 la promotion Nelson Mandela, promotion 2001 de l'École nationale d'administration, en France ;
 Winnie Mandela (1936–2018), femme politique sud-africaine, seconde épouse de Nelson Mandela ;
 Zindzi Mandela (1960-2020), poétesse sud-africaine, fille des précédents ;
 Zoleka Mandela (1980-), écrivaine sud-africaine, fille de la précédente ;
 Mandela, un prénom masculin
 Mandela, commune italienne du Latium.
 effet Mandela, phénomène psychologique qui se produit lorsqu'une personne se remémore un événement qui, en fait, n'a jamais eu lieu.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme